

Anno 
 549 o 549 a.C.

Codici 
 549 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Uppsala, in Svezia

Matematica 
 549 – numero